George Barret ou George Barrett peut faire référence à :

 George Barret senior (c.1730-1784), peintre irlandais,
  (1767-1842), peintre, fils du précédent,
  (1752-?), actuaire anglais,
  (1863-?), jockey anglais,
  (c. 1881–1936), meurtrier américain,
  (1907–1980), juriste de l'Illinois.